Kuba deltog för första gången i olympiska sommarspelen 1900 i Paris och har sedan dess deltagit i 21 av 29 olympiska sommarspel. Kuba har aldrig deltagit i olympiska vinterspelen.

Totalt har landet tagit 235 medaljer, främst i den olympiska boxningen.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter sommarsporter

Källor